Tutu steht für: 

 Tutu (Ballett) (gesprochen als []), kurzes Ballettröckchen
 Tutu (Gott), alte sumerische Gottheit, die bereits im 4. Jahrtausend v. Chr. von den Sumerern verehrt wurde
 Tutu (Pflanze), auf Māori mehrere giftige Pflanzen der Coriaria (Gerbersträucher) in Neuseeland
 Tutu, altägyptischer Sonnen- und Schöpfungsgott, der erst seit der Spätzeit belegt ist, siehe Tithoes
 Tutu, ethnische Mischung der ruandischen Volksgruppen Tutsi und Hutu
 Tutu (Album), ein 1986 erschienenes Album von Miles Davis, sowie dessen Titelstück
 Tutu (Amerikanische Jungferninseln), eine Kommune auf St. Thomas

Tutu ist der Familienname folgender Personen:

 Desmond Tutu (1931–2021), südafrikanischer Bischof und Friedensnobelpreisträger 
 Jordi Osei-Tutu (* 1998), englischer Fußballspieler
 Osei Tutu I. († 1717), Gründer und König des Ashanti-Reiches an der Goldküste in Afrika
 Osei Tutu II. (* 1950), der 16. Asantehene des Volkes der Ashanti in Ghana
 Skelley Adu Tutu (* 1979), ghanaischer Fußballspieler

Siehe auch:
 The Tutu Project